Heltai Nándor (1864–1937) színész, igazgató
 Heltai Nándor (1874–1944) színész, színházigazgató
 Heltai Nándor (1930–2017) újságíró, szerkesztő, közíró, népművelő, helytörténész